Cetinje, grad u Crnoj Gori.
 Cetinje (pleme), crnogorsko pleme u Katunskoj nahiji.